Federicksburg puede referirse a:

 Fredericksburg (condado de Crawford, Pensilvania);
 Fredericksburg (condado de Lebanon, Pensilvania).